Михаи́л Григо́рьевич Льво́вский (1919—1994) — русский советский поэт-песенник, драматург и сценарист. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1985).

Биография 
Родился 22 июля 1919 года в Ростове-на-Дону в еврейской семье. В 1920-х годах жил с матерью в Краснодарском крае.

Участвовал в Великой Отечественной войнe, в том числе служил в частях, дислоцированных в Персии. Учился в Литературном институте, окончил в 1952 году. Работал в Радиокомитете СССР, во время борьбы с космополитизмом был уволен (его дядя — брат матери — по фамилии Биндер, заведовавший хозяйственной частью в посольстве США, фигурировал в разоблачениях перебежчицы Аннабелль Бюкар).

Начал печататься лишь после 1953 года. В 1959 году стал членом Союза писателей СССР. Написал более трёхсот песен.

В 1974 – 1976 гг. совместно с Л. В. Голубкиной руководил сценарной  мастерской  на Высших курсах сценаристов и режиссёров.

Умер 30 октября 1994 года. Похоронен на Донском кладбище.

Вторая жена — Елена Константиновна Махлах (1925—2006), филолог, редактор издательства «Детгиз».

Сочинения

Драматургия 
 Димка-невидимка: Пьеса. М., 1956. В соавторстве с В. Н. Коростылёвым (Три коротких пьесы для детей: Димка-невидимка: Шутка в одном действии. Димка в открытом море: Шутка в одном действии. Димка и чудо: Шутка в одном действии.).
 Вова и лев. М., 1960. В соавторстве с З. Е. Гердтом.
 Дважды Вова. М., 1960. В соавторстве с З. Е. Гердтом.
 Здравствуй, Катя: Комедия. М., 1960.
 Танцы на шоссе. М., 1962. В соавторстве с З. Е. Гердтом.
 Точка, точка, запятая: Киноповести. М., 1975.
 Сигнал надежды: Киноповести и повести. М., 1980.

Поэзия 
 1994 — «Вагончик тронется, перрон останется» (сборник стихов)

Проза 
 В моей смерти прошу винить Клаву К. М., 1976
 Сестра милосердия. М., 1977
 Зиновий Гердт. М., 1982

Фильмография 

  — Васёк Трубачёв и его товарищи — автор песен
  — Опять двойка (мультфильм) — сценарист
  — Мы за солнышком идем — автор стихов
  — Рыжик — сценарист
  — Как котёнку построили дом — автор текста
 1963 — Стёжки-дорожки — автор песни
  — Дорога к морю — автор песен
  — Я вас любил — сценарист
  — Смерти нет, ребята! — автор песен
  — Точка, точка, запятая… — сценарист
  — Это мы не проходили — сценарист
 1975 — Я больше не буду — сценарист
  — В моей смерти прошу винить Клаву К. — сценарист
  — Завтрак на траве — сценарист
  — Семеро солдатиков — автор песен
 1982 — Женатый холостяк — автор песен

Песни 
 «Вот солдаты идут» (музыка Кирилла Молчанова)
 «На Тихорецкую состав отправится» (музыка Микаэла Таривердиева)
На Тихорецкую состав отправится,
Вагончик тронется — перрон останется…
 «Глобус» (музыка Михаила Светлова)
 Я не знаю, где встретиться
 Нам придётся с тобой.
 Глобус крутится, вертится,
 Словно шар голубой…
 «Дороги дальние» (музыка Анатолия Новикова)
 Зарю встречает поезд наш,
 Летит в просторы светлые.
 Мы взяли в путь один багаж —
 Свои мечты, свои мечты, мечты заветные!

Грампластинки 
  — «Точка, точка, запятая…», музыкальный рассказ по одноимённому кинофильму, текст от автора — Зиновий Гердт. «Мелодия», С50—05321-2.

Награды и премии 
 Государственная премия РСФСР имени Н. К. Крупской (1981) — за сценарий фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.» (1979).
 премия ЦКДЮФ имени М. Горького (1975).
 премия СК СССР (1980).
 приз Мкф (1976).

Примечания

Ссылки 
 М.Красиков. «Человек высокого предназначения и чистых рук» (О Михаиле Львовском).
 Песни на стихи Михаила Львовского.
 Фото.

Русские поэты
Члены Союза писателей СССР
Поэты-песенники СССР
Участники Второй мировой войны
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Сотрудники журнала «Крокодил»
Жертвы борьбы с космополитизмом
Жители ЖСК «Советский писатель»
Похороненные на Донском кладбище
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров